Финка ла Флорида има више значења:

 Финка ла Флорида (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Финка ла Флорида (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику